Philipp von Hanau bezeichnet folgende Personen:

 Philipp von Hanau-Hořovice (1844–1914), Prinz von Hanau, Rittmeister und Gutsbesitzer